

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Lubków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Warta Bolesławiecka
 Lubków – kolonia wsi Szklary Górne w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Lubków – przysiółek wsi Rybokarty w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice